Congelamento – in medicina, la lesione causata dal freddo. 
Congelamento – in diritto, un istituto del diritto processuale penale. 
Solidificazione – in fisica, il passaggio di una sostanza dallo stato liquido allo stato solido.
Surgelazione – spesso i due termini vengono confusi.